Woodgate kan syfta på:

 Woodgate, Australien – en ort i Australien
 Woodgate, Devon – en ort i Devon, England
 Woodgate, Norfolk – en ort i Norfolk, England
 Woodgate, West Midlands – en ort i Birmingham, West Midlands, England
 Woodgate, West Sussex – en ort i West Sussex, England
 Woodgate, Worcestershire – en ort i Worcestershire, England

Personer med efternamnet Woodgate 
 Daniel Woodgate
 Jonathan Woodgate